Ermanno II di Baden
 Ermanno II di Colonia
 Ermanno II di Lotaringia
 Ermanno II di Promnitz
 Ermanno II di Spanheim
 Ermanno II di Svevia
 Ermanno II di Turingia

Pagine correlate 
 Germano II